Osoby o tym nazwisku:
 Aleks Grozdanow – bułgarski siatkarz
 Branimir Grozdanow – bułgarski siatkarz
 Stefan Grozdanow – bułgarski piłkarz i trener piłkarski